Лузанов — русская фамилия.

Известные носители:
 Лузанов, Виктор Мефодьевич (1938—2010) — советский и российский живописец, заслуженный художник России.
 Лузанов, Константин Савич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 7675; 1 января 1847.
 Лузанов, Пётр Фомич (1848 — после 1917) — военный юрист, сенатор, генерал от инфантерии.
 Лузанов, Фёдор Петрович (1919—1989) ― советский виолончелист и педагог, Народный артист РСФСР.
 Лузанов, Фома Петрович (1785—1871) — генерал-майор, Георгиевский кавалер (№ 4589; 16 декабря 1831).
 Лузанов, Харитон Петрович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4728; 21 декабря 1832.

См. также 
 Лузин